Alain Boullet (né en 1935), peintre et sculpteur français ; 
Aurélie Boullet (née en 1979), connue sous son nom de plume Zoé Shepard, auteure française ; 
Jean Boullet (1921-1970), dessinateur, illustrateur, critique de cinéma et écrivain français ; 
Simon Boullet du Mazeix (1662-1736), sieur de Rouffignac

Lien externe